Personen
 Abraham Abreu (1939), Venezolaans klavecinist, pianist en componist
 Átila Abreu (1987), Braziliaans autocoureur
 Capistrano de Abreu (1853-1927), Braziliaans historicus
 José Antonio Abreu (1939-2018), Venezolaans hoogleraar
 Sebastián Abreu (1976), Uruguayaans voetballer
 Zequinha de Abreu (1880-1935), Braziliaans muzikant

Geografie
 Abreu e Lima, Braziliaanse gemeente
 Anísio de Abreu, Braziliaanse gemeente
 Bento de Abreu, Braziliaanse gemeente
 Cândido de Abreu, Braziliaanse gemeente
 Casimiro de Abreu, Braziliaanse gemeente